Juliministerium steht für:

 ein Regierungskabinett in Dänemark im Jahr 1851, siehe Regierung Moltke III
 die Zusammensetzung der Landesregierung von Württemberg (1850–1864), siehe Ministerium Linden